Bill Bowler ist der Name folgender Personen:

* Bill Bowler (Eishockeyspieler) (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Bill Bowler (Biathlet) (* 1986), US-amerikanischer Biathlet und Skilangläufer